La Coupe Intertoto 2007 est la treizième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule en juin et juillet 2007. Onze équipes se qualifient pour le deuxième tour de qualification de la Coupe UEFA 2007-2008. Parmi celles-ci, le Hambourg SV va le plus loin en Coupe UEFA et remporte donc la Coupe Intertoto 2007.

Fonctionnement 

Désireuse de donner autant de chances aux différents pays d'Europe, l'UEFA a réparti les fédérations et les matchs des coupes Intertoto et UEFA en plusieurs régions.

Déroulement

Premier tour 
Les fédérations écossaise et norvégienne ayant refusé de participer à la coupe Intertoto, les deux places libres ont été attribuées à la fédération andorrane — qui n'avait pas de place attribuée — et une seconde place à la fédération roumaine, la meilleure parmi celle ayant deux places en coupe UEFA selon le coefficient UEFA.

Les matchs du premier tour se sont déroulés les 23 et 24 juin pour les matchs aller, les 30 juin et  pour les matchs retour.

Deuxième tour 
Les matchs du deuxième tour de la Coupe Intertoto se sont joués les 7 et 8 juillet pour les matchs aller, et les 14 et 15 juillet pour les matchs retour.

Troisième tour 
Les matchs du troisième tour se sont tenus les 21 et 22 juillet pour les matchs aller, et les 28 et 29 juillet pour les matchs retour.

Les onze équipes ayant remporté le troisième tour de la Coupe Intertoto se qualifient pour le second tour préliminaire de la Coupe UEFA 2007-2008. Sur ces onze équipes, deux clubs ont dû jouer dès le premier tour, trois clubs ont commencé la compétition au second tour, et six clubs l'ont commencée au troisième. Parmi les huit équipes directement qualifiées pour la finale, seules deux ont donc échoué : le club grec du OFI Crète et le club néerlandais du FC Utrecht.

Région Sud - Méditerranée 

( ) = Tirs au but; ap = Après prolongation; e = Victoire aux buts marqués à l'extérieur

Région Centre - Ouest 

( ) = Tirs au but

Région Nord 

Le match aller du deuxième tour entre Vėtra Vilnius et Legia Varsovie a été arrêté à la mi-temps sur le score de 2-0 en raison d'incidents provoqués par les supporters du Legia Varsovie. L'UEFA a alors décidé d'exclure le Legia Varsovie de la compétition. Le Vetra Vilnius est qualifié sur tapis vert (3-0).

e = Victoire aux buts marqués à l'extérieur; f = Victoire par forfait

Poursuite en Coupe UEFA 

 Neuf des onze équipes qui se sont qualifiées pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe UEFA ont gagné leur premier match aller-retour (FC Tobol Kustanay, Oţelul Galaţi éliminés).
 Parmi ces neuf équipes qualifiées pour le premier tour, seules trois ont gagné leur match aller-retour (Uniao Leiria, Rapid de Vienne, Sampdoria, Hammarby IF, Blackburn Rovers, RC Lens éliminés).
 Sur les trois équipes restantes, l'AaB Ålborg n'a pas survécu à la phase de poules (, 1 victoire, 1 nul et 2 défaites). Le Hambourg SV réussit à terminer premier de son groupe (3 victoires et un nul), l'Atlético Madrid fait de même avec des statistiques similaires.
 En seizièmes de finale, le Hambourg SV se qualifie aux dépens du FC Zurich, l'Atlético de Madrid est lui éliminé par les Bolton Wanderers.
 En huitièmes de finale, le Hambourg SV est éliminé par le Bayer Leverkusen et est déclaré vainqueur de la Coupe Intertoto.

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue des champions 2007-2008
 Coupe UEFA 2007-2008

Coupe Intertoto
Football en 2007